Ghiacciaio Beaver – ghiacciaio antartico nella Terra di Enderby
 Ghiacciaio Beaver – ghiacciaio antartico nella Dipendenza di Ross